Le nom de Louise Bourgeois a été porté en particulier par :

 Louise Bourgeois (1911-2010), artiste plasticienne franco-américaine ;
 Louise Bourgeois (1563-1636), sage-femme de Marie de Médicis.